Holwell kan syfta på:

Storbritannien 

 Holwell, Dorset, ort, England, 
 Holwell, Hertfordshire, ort, England, 
 Holwell, Oxfordshire, ort, England, 
 Holwell, Leicestershire, ort, England, 
 Holwell, Somerset, ort, England,